Old Town Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Town Bridge (Massachusetts), ID-Nr. 75000292
 Old Town Bridge (Tennessee), ID-Nr. 88000325